Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин 2022 () проводился с 3 по 8 марта 2022 года в городе Прага.

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда Liboc 3 (скип Альжбета Баудишова, ставшая чемпионкой Чехии среди женщин в 7-й раз), победившая в финале команду Savona H (скип Гана Синачкова). Бронзовые медали завоевала команда Ledolamky (скип Karolína Špundová).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2022.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где сначала команды, занявшие на групповом этапе второе и третье место, играют в полуфинале. Команда, занявшая на групповом этапе первое место, и победитель полуфинале встречаются в финальной серии до двух побед.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; в источнике составы указаны в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый, запасной, тренер)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
Полуфинал. 6 марта, 16:00

Финал. Матч 1. 7 марта, 11:00

Финал. Матч 2. 7 марта , 18:00

Финал. Матч 3. 8 марта , 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди смешанных пар 2022

Спорт в Чехии в 2022 году
Чемпионаты Чехии по кёрлингу среди женщин
Март 2022 года
Спортивные соревнования в Праге